Marcel Hirscher (Annaberg-Lungötz, 2. ožujka 1989.) bivši je austrijski alpski skijaš. Osvajač je Velikog kristalnog globusa u sezonama 2011./12., 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./18. i 2018./19. Zbog nevjerojatne statistike od ukupno 67 pobjeda i 138 osvojena postolja, 8 Velikih i 12 Malih kristalnih globusa, 11 medalja sa Svjetskih prvenstava i 3 s Olimpijskih igara te godina ekstremne dominacije u slalomu i veleslalomu, često je smatran najboljim skijašem svih vremena.

Pobjede u Svjetskom kupu 
67 pobjeda (32 u slalomu, 31 u veleslalomu, 1 u superveleslalomu, 2 paralelna slaloma, 1 paralelni veleslalom)

Pobjedom u veleslalomu Svjetskog kupa u Garmisch-Partenkirchenu 28. siječnja 2018. postao je najuspješniji austrijski skijaš svih vremena u utrkama Svjetskog kupa, nadmašivši Hermanna Maiera.

Poredak po sezonama

Olimpijski rezultati

Svjetska prvenstva

Privatno 
Marcel Hirscher ima dvojno državljanstvo s obzirom na to da mu je majka Sylvia iz Nizozemske. Na gotovo svim utrkama prati ga njegov otac Ferdinand koji mu je ujedno i trener. Marcel ima i mlađeg brata Leona. U lipnju 2018. oženio se dugogodišnjom djevojkom Laurom. U listopadu iste godine dobili su prvog sina.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Austrijski alpski skijaši
Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju
Svjetski prvaci u alpskom skijanju